Preusmjeri Nacrt:Harkovska tvornica traktora